O termo Thrash pode referir-se a:

Thrashcore, um subgênero do Hardcore punk

Thrash metal, um subgênero do Heavy metal

Crossover thrash, um gênero de fusão entre o Hardcore punk e o Thrash metal
Desambiguação